Моховое — село в Скопинском районе Рязанской области, входит в состав Успенского сельского поселения.

География 
Село расположено в 14 км на север от центра поселения села Успенское и в 15 км на север от райцентра города Скопин.

История 
В 1782 году в селе началось строительство каменной двухэтажной церкви, окончено строительство и освящена церковь в 1785 году. Строителем ее был бригадир Иван Иванович Вердеревский. В нижнем этаже устроен престол в честь Воздвижения Честного Креста Господня; а в верхнем – в честь Иконы Божией Матери Феодоровской, который был освящен в первой половине XIX столетия. Одновременно с церковью устроена была и колокольня, но она за ветхостью в сороковых годах XIX века была разобрана, на ее месте колокольня окончена постройкою в 1867 году.

В XIX — начале XX века село входило в состав Сергиевской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 68 дворов.

С 1929 года село являлось центром Моховского сельсовета Скопинского района Рязанского округа Московской области, с 1932 года — в составе Пронского района, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1965 года — в составе Скопинского района, с 2005 года — в составе Успенского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Крестовоздвиженская церковь (1785)

Примечания 

Населённые пункты Скопинского района